Другите може да се отнася за:

Филми 
 Другите (филм, 2001), филм от 2001 г. с участието на Никол Кидман
 Другите (филм, 1997), филм от 1997 г.
 Другите (филм, 1974), филм от 1974 г.

Телевизия 
 Другите (Изгубени), загадъчни обитатели на странен остров в Южния Пасифик от сериала „Изгубени“